Ойконим

 Тереклы-Ишунь  — прежнее название исчезнувшего села Анастасьево в Красногвардейском районе Крыма
 Тереклы-Ишунь  — прежнее название исчезнувшего села Кречетово в Джанкойском районе Крыма